Liste der Monuments historiques in La Ferté steht für:

 Liste der Monuments historiques in La Ferté-Alais
 Liste der Monuments historiques in La Ferté-Gaucher
 Liste der Monuments historiques in La Ferté-Hauterive
 Liste der Monuments historiques in La Ferté-sous-Jouarre
 Liste der Monuments historiques in La Ferté-sur-Chiers